Caleb – personaggio biblico
 Caleb –  film del 2019 diretto da Roberto D'Antona
 Caleb – nome proprio di persona maschile
 Caleb – personaggio della serie TV Buffy l'ammazzavampiri
 Caleb – personaggio della serie TV Pretty Little Liars
 Caleb – sovrano del regno di Axum